Edward Grey (1er vicomte Grey de Fallodon) (1862–1933), ministre des Affaires étrangères
  (mort en 1492), noble anglais qui a été créé vicomte Lisle en 1483
 , (1918-2004), sportif sri-lankais et agent de police
  (1782–1837), pasteur anglican
  (1611–1676), homme politique anglais
 Sir Edward Grey, un personnage de fiction dans l'univers Hellboy
  (né 1896), hurler

Voir aussi
 
 Ted Grey, écrivain